Джон Мур (; ,  — , ) — командующий британскими войсками во время Пиренейских войн. Более всего известен проведёнными по его инициативе военными реформами. Возглавлял английские войска в Португалии; погиб при штурме французами испанского города Ла-Корунья в Галисии.

Биография

Ранние годы 
Родился в Глазго, в семье Джона Мура, известного учёного-врача и писателя, является старшим братом вице-адмирала Грэма Мура. Поступил учиться в среднюю школу в Глазго, но в возрасте 11 лет вместе со своим отцом и 16-летним 8-м герцогом Гамильтоном, который был учеником его отца, отправился в гран-тур по Франции, Италии, Германии и Швейцарии. Затем два года провёл в Женеве, где продолжил своё образование.

Служба в 1776—1798 годах 
Службу в британской армии начал в 1776 году — в звании энсина в 51-м пехотном полку, 2 марта того же года перемещённом на Менорку (остров в то время находился под британским контролем — с 1713 года по мирному договору, завершившему Войну за испанское наследство). В боевых действиях впервые участвовал в 1778 году во время Войны за независимость США — в звании лейтенанта 82-го пехотного полка, сформированного в Ланкашире для службы в Северной Америке герцогом Гамильтоном на свои средства. В 1779—1781 годах служил в гарнизоне в Галифаксе. В 1779 году отличился в сражении во время экспедиции на Пенобскот на территории современного штата Мэн, когда небольшой отряд британцев сумел продержаться против значительно превосходящих их числом американских повстанцев до подхода подкрепления. После завершения войны в 1783 году Мур вернулся в Великобританию, в 1784 году был избран в парламент от Ланарк-Барфс и занимал кресло до 1790 года.

В 1787 году он был произведён в майоры и непродолжительное время служил в 60-м пехотном полку, после чего вернулся в ряды 51-го. В 1791 году его подразделение было отправлено в регион Средиземного моря, где Мур участвовал в экспедиции к Гибралтару (1792) и осаде Тулона; в 1794 году участвовал в кампании на Корсике под началом генерала Чарлза Стюарта и получил ранение при Кальви. Вскоре он был повышен до полковника, а в августе был назначен адъютантом Стюарта. 9 сентября 1795 года получил звание бригадира. Возникшие между Муром и новым британским вице-королём Корсики разногласия привели к отзыву Мура с острова, после чего он был отправлен в 1796 году служить в британскую Вест-Индию под началом генерала Ральфа Эберкромби. Мур сыграл решающую роль в восстановлении британской власти на Сент-Люсии, которая в то время оказалась под контролем группы восставших рабов, номинально подчинявшихся местному французскому администратору-республиканцу Виктору Хюго. Мур командовал британскими войсками (в значительной степени состоявшими из французских эмигрантов) во время подавления мятежа рабов и в 1796 году даже временно стал губернатором острова, но заболел жёлтой лихорадкой, из-за чего был вынужден вернуться в Великобританию.

Служба в Ирландии в 1798 году 
1 января 1798 года Мур получил звание генерал-майора и почётного полковника 9-го Вест-Индского полка. В том же году участвовал в подавлении республиканского восстания, разгоревшегося в Ирландии. Его личному вмешательству приписывается перелом, наступивший в ходе восстания после сражения при Фолксмиллсе 20 июня и восстановления контроля над городом Уэксфордом, что было сделано до подхода к нему сил под командованием генерала Джерарда Лейка, известного своей жестокостью, и, возможно, предотвратило разорение города. Хотя восстание и было подавлено с большой жестокостью, Мур отличался от большинства других участвовавших в его разгроме военачальников своей человечностью и отказом от суровых наказаний восставших.

Служба в 1799—1803 годах 
В июне 1799 года Мур командовал бригадой во время экспедиции к Эгмонт-оп-Зее в Нидерландах, где британские силы 2 октября потерпели чувствительное поражение, а сам он был тяжело ранен. После выздоровления 22 июня 1800 года был переведён на Менорку. Затем некоторое время он возглавлял приданную в качестве подкрепления австрийским войскам дивизию и участвовал в осаде Генуи. В октябре 1800 года участвовал в успешной демонстрации силы у Кадиса, после чего оказался в Египте, вновь начав службу под началом Эберкромби. Возглавил 52-й полк во время британской кампании в Египте против французов, став почётным полковником этого полка с 8 мая 1801 года после смерти генерала Кира Трапода. Под его командованием в ходе этой кампании находился весь резерв британских экспедиционных сил, то есть 23-й фузилёрный, 40-й и 28-й пехотные, 42-й хайлендерский и 11-й драгунский полки. Возглавлял взятие силами 11-го драгунского полка взятие Абукира, Каира и Александрии, командовал преследованием до побережья изгнанных из Каира французов. В Египте находился до взятия британцами 2 сентября 1801 года Александрии.

Возвратившись в Великобританию в 1803 году, Мур, считавшийся одним из лучших специалистов по военной подготовке, принял командование над бригадой в Шорнклиффском армейском лагере возле Фолкстона; его назначение на эту должность до того задерживалось по политическим причинам. Он ввёл новую по теме временам систему военной подготовки для 95-й дивизии, благодаря которой в Великобритании появились первые постоянные лёгкие пехотные полки. Имел репутацию гуманного командира, уделял большое внимание формированию чувства долга у подчинённых ему офицеров и солдат. Ныне в его честь названы казармы в Винчестере.

Война с Францией в 1803—1808 годах 
Когда стало очевидно, что Наполеон Бонапарт планирует вторжение в Великобританию, Мур был поставлен во главе сил обороны британского побережья от Дувра до Дюнгнесса. Именно по его инициативе были возведены башни-мартелло (в дополнение к уже построенному Шорнклиффскому редуту), созданные им по подобию виденных на Корсике, где башни в Мортелле смогли оказать серьёзное сопротивление британским сухопутным и морским силам. Им также было инициировано отведение вод Королевского военного канала в Кенте и Суссексе (дабы создать выступы для размещения орудий) и выделение около 340 тысяч добровольцев-ополченцев для обороны рубежей в Саут-Даунс, если бы вторгнувшиеся войска смогли прорвать оборону регулярной армии. В 1804 году Мур был посвящён в рыцари и произведён в генерал-лейтенанты. В 1806 году мог быть отправлен на действительную службу в Индию, но в итоге был назначен 2-м командующим в Сицилии, где служил под началом генерала Фокса. В 1808 году был переведён со Средиземного моря на Балтийское, возглавляя корпус из 11 тысяч человек, для помощи Швеции, воевавшей тогда против России. У Мура, однако, возникли серьёзные разногласия со шведским королём Густавом IV: в отличие от короля, придерживавшегося оборонительной стратегии, он отвергал все подобные планы и заявлял, что будет участвовать только в наступательных операциях. В итоге Густав IV вообще запретил англичанам высаживаться в Гётеборге, к которому подошли их корабли, считая бесполезным присутствие войск, не желавших участвовать в обороне страны, не доверяя Муру и опасаясь возможного англичанами захвата Гётеборга. На переговорах между Муром и королём случился серьёзный конфликт, который даже привёл к временному аресту Мура. Ему, однако, удалось освободиться, после чего он отбыл на родину вместе со всеми находившимися под его командованием силами. Из Великобритании был отправлен в Португалию.

Война в Испании в 1808—1809 годах 
Мур принял командование над британскими войсками (корпусом численностью около 35 тысяч человек) на Пиренейском полуострове 25 сентября 1808 года — после отзыва Гарри Бьюрарда, баронета Лимингтона (1755—1813), Хью Далримпла (1750—1830), губернатора Гибралтара с ноября 1806 по август 1808 года, и Артура Уэлсли (1769—1852), впоследствии герцога Веллингтона, что было связано с исполнением условий Синтрской конвенции, касавшейся эвакуации французских войск из Португалии. В середине октября 1808 года Мур, предварительно оставив 10 тысяч человек для защиты Португалии, выступил во главе армии численностью в 20 тысяч солдат на север от португальской столицы Лиссабона, достигнув к 3 декабря запланированного места сбора в районе Саламанки. 28 ноября 1808 года, узнав о поражении, которое французы (Наполеон вступил на территорию Испанию с армией численностью в 200 тысяч человек) нанесли испанцам при Туделе, начал отступление к Лиссабону. К этому времени он знал о восстании в Мадриде и прибытии войск испанского генерала Ла-Романа (численностью в 15 тысяч хорошо обученных солдат), поэтому решил атаковать находившегося в изоляции от основных французских сил маршала Сульта, чтобы сорвать планы Наполеона и воспрепятствовать французским операциям на юге Испании и в Португалии.

20 декабря его войска соединились в Майорги с дивизией генерала Бейрда. На следующий день, 21 декабря, произошло сражение его кавалерии с двумя французскими кавалерийскими полками в районе Сагуна, победа в котором осталась за англичанами. Узнав об этом, Наполеон приостановил наступление на Севилью и приказал своим войскам начать преследование Мура, о перемещениях которого (и о численности его войск) он знал благодаря дивизии генерала Дюма, уже успевшей занять Бургос. 24 декабря Мур, до этого планировавший после соединения с Бейрдом идти к Бургосу и соединиться с испанцами, но теперь отрезанный от побережья, вынудил французов двигаться к северу. Он, понимая, что не может достичь своей цели и противостоять французам ввиду небольшой численности своих войск, начал отступать к Асторге и далее — к портам Ла-Корунье и Виго, откуда планировал устроить эвакуацию своего небольшого корпуса. Уходя от французов, он сумел разгромить отряд императорской гвардии у Бенавенте, взяв в плен замеченного им командира гвардейцев Лефевра-Деснота. Последующий путь к морю оказался для Мура чрезвычайно трудным. Достигнув Ла-Коруньи 11 января 1809 года, им пришлось ждать до 14 января, когда должны были подойти корабли для эвакуации. В Ла-Корунье Мур установил оборонительные позиции на холмах за городом, находясь под прикрытием 15-го гусарского полка. Когда французы начали штурм, британцы вели с ними тяжёлые арьергардные бои, сумев уничтожить более тысячи солдат противника. 16 января 1809 года, когда посадка британцев на корабли была почти завершена, Мур был смертельно ранен в битве при этом городе: левая сторона его тела была разорвана попаданием пушечного ядра. После ранения он оставался в сознании на протяжении нескольких часов и успел увидеть, что британцы одержали победу и смогли успешно отступить из города. Тело Мура, завёрнутое в военный плащ, было похоронено у крепостной стены города.

Память 
Когда французы взяли город, над могилой Мура был по приказу его противника, французского маршала Сульта, установлен памятник. Впоследствии он был восстановлен и в 1811 году установлен на постоянной основе. В Англии Мур после смерти считался национальным героем. В его родном городе Глазго ему установлена статуя на площади Георга, а в Лондоне — около собора Святого Павла. В его честь названы корпуса в средней школе в Глазго и в школе Королевы Виктории в Данблейне.

Боевой путь Мура в Испании был описан в изданной его братом книге, вышедшей под заглавием «A narrative of the campaign in Spain». Ирландский поэт Чарльз Вольф прославился элегией на погребение Мура, которая в 1825 г. была переведена на русский Иваном Козловым под названием «На погребение английского генерала сира Джона Мура».

Примечания

Ссылки 
 
 Залесский К. А. Наполеоновские войны 1799—1815. Биографический энциклопедический словарь, Москва, 2003
 Статья в Nordisk familjebok

Генералы Великобритании
Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Похороненные в Ла-Корунье